11-й Чемпионат Мира среди девушек (до 19 лет) проходил с 18 по 26 июля 2015 года в двух российских городах Московской области: Чехове и Видном.

Города и стадионы

Квалификация 

 * — в связи с дисквалификацией Японской федерации баскетбола ФИБА приняло решение отстранить сборную Японии, занявшую 2-е место на чемпионате Азии, от участия в мировом первенстве.

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров команды составляют сетку плей-оффа с 1/8 финала и разыгрывают медали чемпионата.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Классификация за 9 — 16-е места

1/4 финала

Матчи за 13 — 16-е места

Матчи за 9 — 12-е места

Классификация за 1 — 8-е места

Четвертьфинал

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Финальные игры

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Аланна Смит
  Дарья Колосовская
  Эйжа Уилсон
  Мария Вадеева
  Нафиса Коллиер

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14.  Китайский Тайбэй
 15. 
 16.

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 20 лет) 2015
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) 2015
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2015

Примечания

Ссылки 
 

2015
2015 год в баскетболе
Чемпионаты мира в России
Спорт в России в 2015 году
Июль 2015 года
Международные соревнования по баскетболу в России
Спортивные соревнования в Чехове
Спорт в Видном
Баскетбол